Фокке (Focke, Fokke):
 Фокке, Аннемике (род. 1967) — нидерландская хоккеистка на траве, бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года.
 Фокке, Генрих (1890—1979) — немецкий авиаконструктор и предприниматель.
 Фокке, Катарина (1922—2016) — немецкий политик.
 Фокке, Симон (1712—1784) — нидерландский рисовальщик, гравер и декоратор.
 Фокке, Хендрик Шарль (1802—1856) — суринамский юрист, лексикограф и ботаник.
 Фокке, Иван Григорьевич (1882 — 1925) — инженер-электрик, участник Первой мировой войны, офицер Генерального Штаба, подполковник, консультант русской делегации на Брест-Литовских переговорах, литератор.

См. также 
 Фоке
 Фокке-Вульф